Die Gold Flake Open 1998 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. April 1998 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1998 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es gehörte zur International Series.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1998
Tennisturnier in Chennai